USS Lexington har fem fartyg döpts till i den amerikanska flottan:

  – en 14-kanoners brigantin som var döpt Wild Duck från början, köptes 1776 och användes av Continental Navy tills hon tillfångatogs 1777
  – en 24-kanoners slup, som sattes i tjänst 1826 och såldes 1860
  – en hjulångare som konverterades till en kanonbåt och användes i amerikanska inbördeskriget
  – ett hangarfartyg som sattes i tjänst 1927 men förliste 1942 under slaget om Korallhavet
  – sattes i tjänst 1943 och användes i resten av Stillahavskriget, nu ett museiskepp